Концертино ( — малый концерт)

 Концертино — музыкальное сочинение для солиста с сопровождением оркестра. От концерта отличается меньшими масштабами.
 Концертино — группа солирующих (концертирующих) инструментов в кончерто гроссо и концертной симфонии.
 Концертина (Концертино) — духовой инструмент

 Концертино Прага — международный конкурс юных исполнителей академической музыки.